Das Quaddoppel (Rollstuhl) der US Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Heath Davidson und Dylan Alcott, welcher jedoch im Januar 2022 zurückgetreten war.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quaddoppel
2022